Докучаєв Василь Васильович (1846—1903) — природознавець, основоположник наукового генетичного ґрунтознавства та зональної агрономії.
 Докучаєв Георгій Миколайович (1922—1994) — майор РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Докучаєв Лев Федорович (1911—1998) — радянський вчений в царині дозиметрії і техніки безпеки при роботі на ядерних об'єктах. Лауреат Сталінської премії.
 Докучаєв Микола Єгорович (1918—2005) — полковник РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Докучаєв Михайло Павлович (1921—1993) — полковник РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Докучаєв Михайло Степанович (1925—2003) — генерал-майор КДБ СРСР, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Докучаєв Олег Володимирович — полковник СБУ, кавалер Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
 Докучаєв Юрій Петрович (1935—2006) — радянський учений в царині військової і цивільної електронної техніки, Герой Соціалістичної Праці.

Примітки